Brumunddal Fotball é um clube de futebol da Noruega fundado em 2003. Sua sede fica em Brumunddal.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 2003
Clubes de futebol da Noruega